Cumbre puede designar:
 en geografía, a una cima, el punto de una superficie que es más elevado en altitud que todos los inmediatamente adyacentes;
 en política y relaciones internacionales, a una reunión cumbre entre jefes de Estado o de gobierno.